Каньяда-дель-Табако ()  —   населённый пункт в Мексике, входит в штат Наярит. Население 1548 человек.

Ссылки

Города Наярита